Laurieston ist der Name dreier schottischer Gemeinden:

 Laurieston (Dumfries and Galloway)
 Laurieston (Falkirk)
 Laurieston (Glasgow)

Siehe auch:
 Lauriston